Die Abkürzung PKW steht für:

 Das Paradigma der kategorialen Wahrnehmung in der Psycholinguistik
 Personenkraftwagen (nach Duden-Redaktion ist die Abkürzung Pkw vorzuziehen)
 den IATA-Code des internationalen Flughafens von Selebi-Phikwe
 Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, siehe Kommunikationswissenschaft

Siehe auch:
 

PKW